Manfredi I Chiaramonte  († 1321) –  nobile, politico e militare italiano
Manfredi II Chiaramonte († 1353) – nobile, politico e militare italiano
Manfredi III Chiaramonte († 1391) – nobile, politico e militare italiano